Lindermann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Lindermann (1802–1892), deutscher Bandweber, Evangelist und Gründer einer autochthonen sabbatarischen Gemeinschaft
 Ralf Lindermann (* 1960), deutscher Schauspieler
 Werner Lindermann, deutscher Rennfahrer